Herb gminy Świdnica w woj. dolnośląskim
 Herb gminy Świdnica w woj. lubuskim